gmina Rokietnica (powiat jarosławski) – województwo podkarpackie
 gmina Rokietnica (powiat poznański) – województwo wielkopolskie